L'Agruèra, forma resultant de agreu, « boix grèvol » e sufix -èra, escrit antigament Lagruèra, (en francès Lagruère), és un municipi francès, situat al departament d'Òlt i Garona i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis d'Òlt i Garona